Конві — унітарна адміністративна одиниця Вельсу зі статусом міста-графства.
 Конві — місто у Великій Британії.
 Конві — річка в Уельсі.
 Замок Конві — середньовічний замок, знаходиться в графстві Карнарвоншир в Уельсі.
 Підвісний міст через Конві — пішохідний міст у графстві Конві через річку Конві.
 Залізничний міст через Конві — залізничний міст, через який прокладено Північно-Вельську прибережну залізницю, через річку Конві